Canyon Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Canyon Lake (Californië)
Canyon Lake (Texas)